Утешитель (ж. р. утешительница) — тот, кто утешает.
 Утешитель () — Дух истины, обещанный Иисусом Христом в последней прощальной беседе с учениками ().
 Утешитель () — значение еврейского имени .
 Утешитель () — прозвище бразильского религиозного проповедника и руководителя крестьянского восстания Антониу Консельейру (1830—1897).

Литература
 «Утешитель» (Спб.; 1910) — рассказ русской писательницы Тэффи.
 «Утешитель» (Париж, 1936) — вторая часть книжной трилогии протоиерея С. Н. Булгакова «О Богочеловечестве», куда также входят книги «Агнец Божий» и «Невеста Агнца» .

См. также 
 Параклет (значения) | Утешение (значения)
 Параклис (от греч. Παράκλησις — утешение) — в православии молитва, обращённая к Пресвятой Богородице.
 «Великий утешитель» — фильм (СССР, 1933).
 Святой Дух | Богочеловечество | Перихорисис